Kaïkos ist der Name

 eines Flusses in Kleinasien, siehe Kaïkos (Fluss)
 einer kleinasiatischen Gottheit, siehe Kaïkos (Mythologie)